Il toponimo Porvenir può riferirsi a diverse località:

Porvenir, comune del Cile, capoluogo della provincia di Tierra del Fuego
Porvenir, distretto della Costa Rica nel cantone di Nandayure
Porvenir, comune della Bolivia nel dipartimento di Pando

Pagine correlate
El Porvenir